Le qualificazioni del singolare  dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2007 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo ABN AMRO World Tennis Tournament  2007 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Florent Serra (Qualificato)
 Jan Hernych (Qualificato)
 Andreas Seppi (primo turno)
 Alexander Waske (primo turno)

 Simone Bolelli (ultimo turno)
 Andrei Pavel (Qualificato)
 Michael Berrer (ultimo turno)
 Rik De Voest (ultimo turno)

Qualificati 

 Florent Serra
 Jan Hernych

 Andrei Pavel
 Roko Karanušić

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2007